Francisco de Montejo was de naam van drie conquistadores:
 Francisco de Montejo, el adelantado (1479?-1553)
 Francisco de Montejo, el mozo (1508-1565), zoon van bovenstaande
 Francisco de Montejo, el sobrino (1514- ), neef van de eerste